Bastei steht für:
 Bastei (Festung), einen befestigten, vorspringenden Teil einer Festung
 Bastei (Wohnwagen), einen in der DDR produzierten Wohnwagen
 Bastei-Verlag, ein deutscher Verlag

Schiffe:
 Wehlen-Bastei, ein deutsches Dampfschiff
 Bastei, Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Raudnitz (Schiff)
 Bastei, Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Libussa (Schiff, 1870)
 Bastei, Schiff der Sächsisch-Böhmische Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Kurort Rathen (Schiff, 1896)

Bastei ist der Name folgender Orte:
 (26757) Bastei, ein Asteroid
 Bastei (Antarktika), Gipfel (2460 m) im Otto-von-Gruber-Gebirge in Neuschwabenland, Antarktika
 Bastei (Fels), eine Felsformation in der Sächsischen Schweiz
 eine Anhöhe in Wilkau-Haßlau
 Bastei (Köln), einen expressionistischen Restaurantbau von Wilhelm Riphahn über dem Kölner Rheinufer aus dem Jahr 1924
 Burgbasteien, die ab 1538 erbauten Basteien westlich und nördlich der Burg in Nürnberg
 Dominikanerbastei, ehemaliger Teil der Wiener Stadtmauer und heutiger Name der an ihrer Stelle geschaffene Straße
 Ehemalige Dampfschifffahrtsanlegestelle „Bastei“, Bonn
 Restaurant Bastei, ein Restaurant in Dresden
 Fischerbastei (ungarisch Halászbástya), Bauwerk in Budapest
 Mölker Bastei, eine Bastion der ehemaligen Wiener Stadtbefestigung
 Ochsenbastei, ein Teil der ehemaligen Stadtbefestigung in Görlitz
 Schwanenbastei, eine gotische Bastei in Danzig
 Röhrscheidtbastei, ein Teil der Stadtbefestigung in Bautzen
 Gerberbastei, ein Teil der Stadtbefestigung in Bautzen
 Turmhügel Die Bastei, Landkreis Kronach, Bayern